Hradecky peut désigner :
 Lukáš Hrádecký (1989-), footballeur finlandais ;
 Václav Hradecký (1867-1940), peintre et dessinateur tchécoslovaque.